Fargoa är ett släkte av snäckor. Fargoa ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Fargoa